Формиат лютеция — химическое соединение,
соль лютеция и муравьиной кислоты с формулой Lu(HCOO),
бесцветные кристаллы,
растворяется в воде,
образует кристаллогидраты.

Получение 
 Растворение оксида лютеция в муравьиной кислоте:

Физические свойства 
Формиат лютеция образует бесцветные кристаллы.

Растворяется в воде.

Образует кристаллогидрат состава Lu(HCOO)•2HO.

Литература 
 

лютеция